Александр Бондарь:
 Бондарь, Александр Алексеевич (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Бондарь, Александр Аркадьевич (род. 1967) — советский и российский футболист и спортивный функционер.
 Бондарь, Александр Афанасьевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Бондарь, Александр Васильевич (1952—2021) — Герой Социалистического Труда.
 Бондарь, Александр Викторович (род. 1972) — российский писатель и журналист, репортёр, собственный корреспондент.
 Бондарь, Александр Евгеньевич (род. 1955) — российский физик.
 Бондарь, Александр Иванович (1928—2003) — осмотрщик-ремонтник вагонного депо Комсомольск-на-Амуре, Герой Социалистического Труда. 
 Бондарь, Александр Игоревич (род. 1993) — украинский и российский спортсмен по прыжкам в воду.
 Бондарь, Александр Николаевич (род. 1955) — украинский политик.
 Бондарь, Александр Сергеевич (род. 1988) — российский спортсмен по стендовой стрельбе.
 Бондарь, Александр Степанович (1943—2012) — основатель и первый директор Скаутского региона Евразии.
 Примечания